Сура Аль-Фатіха — назва першої сури Корану
 Фонд Аль-Фатіха — міжнародна мусульманська ЛГБТ-організація